Osoby o tym nazwisku:
 Dave Doogan – brytyjski polityk
 Gracelynn Doogan – kanadyjska zapaśniczka